Konzag ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Konzag (* 1930), deutscher Sportwissenschaftler, Hochschullehrer, Basketballnationalspieler
 Irmgard Konzag (1970–1992), deutsche Sportwissenschaftlerin und Hochschullehrerin